2 miejscowości na Białorusi:
 Kamieńszczyzna – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim
 Kamieńszczyzna – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim.

2 miejscowości w Polsce: 
 Kamieńszczyzna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno 
 Kamieńszczyzna – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Popów